Ñuflo de Chaves, ook wel gespeld als Ñuflo de Chávez, Spaans conquistador, stichter van de stad Santa Cruz de la Sierra
Ñuflo de Chávez (provincie), provincie in Bolivia die genoemd is naar bovengenoemde conquistador